AEW może się odnosić do:

 Aerosvit (skrót używany przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego: AEW) – ukraińskie linie lotnicze z siedzibą w  Kijowie
 Język aion (kod w ISO 639-3: aew)
 All Elite Wrestling – firma i organizacja wrestlingu założona w 2019
 Statek powietrzny wczesnego ostrzegania (en. airborne early warning and control)